Уо́ррентон () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Населённые пункты 
США
 Уоррентон — городок в Виргинии.
  — город в Джорджии.
  — город в Миссури.
 
  — город в Орегоне.
  — городок в Северной Каролине.

Прочие страны
  — городок в Северо-Капской провинции ЮАР.

Прочее 
  — правительственный коммуникационный комплекс в Виргинии (США).

См. также 
 Уоррен
 Уорренсберг